BiH:
 Hrasnica (Uskoplje, BiH), naselje u općini Uskoplje
 Hrasnica (Ilidža, BiH), naselje pored Sarajeva, ispod Igmana